Magyarország
 Alsószilvás városrész Komló városában, Baranya megyében
 Szilvás, település Baranya megyében
 Újszilvás, település Pest megyében
 Románia
 Alsószilvás (rom. Silvașu de Jos), település Hunyad megyében (Hunyad vármegye)
 Kecsedszilvás (rom. Pruneni), település Kolozs megyében (Szolnok-Doboka vármegye)
 Magyarszilvás (rom. Pruniș, korábban Silvașul Unguresc), település Kolozs megyében (Torda-Aranyos vármegye)
 Mezőszilvás (rom. Silivașu de Câmpie), Beszterce-Naszód megyében (Kolozs vármegye)
 Vízszilvás (rom. Silivaș), település Kolozs megyében (Szolnok-Doboka vármegye)